Кла́удио Ла́нджес (, 20 июля 1960, ) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В 1984 году выступал в европейской Формуле-3, одержал одну победу. С 1986 по 1989 год соревновался в Формуле-3000. В 1990 году безуспешно пытался пробиться на старт гонок чемпионата мира Формулы-1, выступая за команду «ЕвроБрун», но в 14 попытках ни разу не смог преодолеть барьер предквалификации, став, с точки зрения статистики, самым неудачливым пилотом в истории больших призов. Если не считать пилотов Life и Coloni, он всегда, за исключением 1-го этапа, оказывался медленней всех, уступая своему партнеру Роберто Морено по несколько секунд на круге.  С 1991 года участвовал в гонках кузовных автомобилей.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| EuroBrun
! EuroBrun ER189
!rowspan=2| Judd
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan=2| -
!rowspan=2| 0
|-
!EuroBrun ER189B
|
|

|}

Ссылки 
 Результаты выступлений 
 

Родившиеся в 1960 году
Родившиеся 20 июля
Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на EuroBrun
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке